Jordan Todorow (ur. 1946) – bułgarski lekkoatleta
 Jordan Todorow (ur. 1981) – bułgarski piłkarz